Der Kanton Bayon war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lunéville, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Bayon. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 2011 bis 2015 Christophe Sonrel (PCF).

Der Kanton Bayon war 188,53 km² groß und hatte 12.752 Einwohner (Stand 2006). Der Kanton lag im Süden des Départements Meurthe-et-Moselle an dessen Südgrenze.

Geschichte 
Der Kanton Bayon gehörte im 19. Jahrhundert zum Département Meurthe. Nach dem Vertrag von Frankfurt 1871 blieb Bayon französisch und wurde dem neuen Kanton Meurthe-et-Moselle zugeschlagen.

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Bayon
Aufgelöst 2015